Грейт Бритн ():

 То же, что и Великобритания
 «Грейт Бритн» — первый в мире железный пароход с гребным винтом